Манчо́н () — испанская фамилия. Известные носители:

 Манчон, Беатрис (род. 1976) — испанская гребчиха-байдарочница;
 Манчон, Эдуардо (1930—2010) — испанский футболист.